Tekerőlant
 Tekerő település Romániában, Hunyad megyében